Nikola Milojević – serbski piłkarz
 Nikola Milojević – serbski tenisista